Ферма 2 () — аул у складі Чиїлійського району Кизилординської області Казахстану. Входить до складу Тартогайського сільського округу.

У радянські часи аул називався Ферма № 2 совхоза Тартогайський.

Населення — 198 осіб (2009; 314 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Чиїлійського району
Аули Кизилординської області